Ашок Кумар:
 Ашок Кумар (1911–2001) — индийский актёр, настоящее имя — Кумуд Кумар Гангули.
 Агарвал, Ашок Кумар (1941—2014) — индийский кинооператор, лауреат Национальной кинопремии Индии.